Mortierélla alpína — вид зигомицетовых грибов, относящийся к роду  семейства .

Описание 
Колонии на агаризованных средах паутинистые до ватообразных, белые, до 2 см и более толщиной.

Спорангиеносцы 60—100 мкм высотой, в основании 5—7 (9) мкм, в верхней части 1,5—2 мкм толщиной, шиловидные, гиалиновые, неразветвлённые, гладкостенные. Многоспоровые спорангии обыкновенно шаровидные, 16—20 мкм в диаметре, белые, распадающиеся. Воротничок небольшой. Спорангиоли односпоровые, образуются у старых культур, сплющенные, 12—22 мкм длиной и 7—11 мкм шириной. Спорангиоспоры (5) 7—9 (10) мкм в диаметре, эллиптические, гиалиновые, гладкостенные; споры спорангиолей занимают весь спорангиоль.

Гетероталличный вид. Зигоспоры шаровидные или почти шаровидные, 42—80×40—70 мкм, гиалиновые, гладкие, с трёхслойной стенкой. Копулирующие отроги (суспензоры) неравные, крупный из них шаровидный, в среднем 40—43 мкм в диаметре.

Экология 
Почвенный сапротрофный гриб, также выделяющийся из подстилки.

Значение 
Активный продуцент арахидоновой кислоты.

Синонимы

Примечания

Литература 
 Kirk P. M. (1997). Mortierella alpina. IMI Descriptions of Fungi and Bacteria. 1302: 1—2.

Зигомицеты